Нетеча (Харьков) — бывшая река.
 Нетеча (Ярославль) — бывшая река.